Schwarze Adler steht für:
 Schwarze Adler (2021), Film
 Zeche Schwarze Adler, Bergwerk
Siehe auch:
 Águilas Negras
 Die schwarzen Adler von Santa Fe
 Schwarzer Adler (Begriffsklärung)